Вязьмино — название населённых пунктов:

Россия 
 Вязьмино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Вязьмино — село в Петровском районе Саратовской области.

См. также 
 Вязьмино-Ивановский